

Классическая серия 
В данном списке, по алфавиту, перечислены некоторые сотовые телефоны от Nokia:

Cерия Mobira, первые телефоны от Nokia и Salora (как компания Mobira Oy).

Nokia 100-999

Nokia 100-999

Nokia 1000-1999 – Бюджетная линия

Nokia 2000-2999

Nokia 3000-3999

Nokia 6000-6999

Современная серия (C/E/N/X/Asha/Lumia)

N-серия 

 Nokia N70
 Nokia N71
 Nokia N72
 Nokia N73
 Nokia N75
 Nokia N76
 Nokia N77
 Nokia N78
 Nokia N79
 Nokia N80
 Nokia N81
 Nokia N81 8GB
 Nokia N82
 Nokia N85
 Nokia N86 8MP
 Nokia N90
 Nokia N91
 Nokia N92
 Nokia N93
 Nokia N93i
 Nokia N95
 Nokia N95 Navi Edition
 Nokia N95 8GB
 Nokia N95-3 NAM (на американском рынке)
 Nokia N96
 Nokia N97
 Nokia N97 mini
 Nokia N8
 Nokia N9

Интернет планшет под ОС Maemo 
 Nokia N800
 Nokia N810
 Nokia N900 (может работать с сетями 3G/HSDPA)

E-серия

X-серия

C-серия

Z-серия

T-серия

A-серия

L-серия

Explay bit

Nokia N-Gage — Мобильные игровые устройства (выпуск прекращен)

Card Phones (PCMCIA)

Концепты

Ссылки 
 Официальный сайт Nokia

Списки:Телефоны